Maule pode se referir a:

Lugares:
 Maule (região), uma das 13 regiões que compõem o território chileno
 Rio Maule, rio na região central do Chile, que dá nome à região de Maule
 Maule (Chile), comuna e cidade da província de Talca na região de Maule no Chile
 Maule (Yvelines) é uma comuna no departamento de Yvelines da França.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos